Ива́н Ефи́мов:
 
 
 Ефимов, Иван Николаевич (1918—2010) — Герой Советского Союза.
 Ефимов, Иван Семёнович (1878—1959) — русский и советский художник-анималист, скульптор и график, иллюстратор, профессор.
 Ефимов, Иван Фомич (в монашестве Никифор; 1888—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Пятигорский и Прикумский.